De Felice ou De Félice peut désigner:

 Fortunato Bartolomeo De Felice, encyclopédiste et éditeur originaire d'Italie
 Jean-Jacques de Felice, avocat français
 Lionello De Felice, réalisateur, scénariste et journaliste italien
 Pierre de Félice, homme politique français 
 Renzo De Felice, historien italien
 Théodore de Félice, pasteur français, un homme politique genevois et français, un juriste et un linguiste